Demeter může být:

jméno
 Démétér – řecká bohyně plodnosti země a rolnictví

příjmení
 Gabriela Demeterová (* 1971) – česká houslová virtuózka a violistka
 Márta Demeterová (* 1983) – maďarská politička a politoložka
 Michal Demeter (* 1982) – slovenský fotbalový obránce